Di seguito una lista di asteroidi dal numero 438001 al 439000 con data di scoperta e scopritore.

438001-438100 

|-
|438001 - ||  ||  || NEAT
|-
|438002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438003 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|438004 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|438005 - ||  ||  || CSS
|-
|438006 - ||  ||  || CSS
|-
|438007 - ||  ||  || NEAT
|-
|438008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438010 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438012 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438018 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438019 - ||  ||  || NEAT
|-
|438020 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438021 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438024 - ||  ||  || CSS
|-
|438025 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438027 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438028 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|438029 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438030 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438031 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438034 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438040 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438042 - ||  ||  || Needville
|-
|438043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438044 - ||  ||  || CINEOS
|-
|438045 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438046 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438047 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|438048 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|438049 - ||  ||  || CINEOS
|-
|438050 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438051 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438052 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438053 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438054 - ||  ||  || NEAT
|-
|438055 - ||  ||  || CINEOS
|-
|438056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438057 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438058 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438059 - ||  ||  || NEAT
|-
|438060 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438061 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438062 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438064 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438065 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438066 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438067 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438068 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438069 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438070 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438071 - ||  ||  || NEAT
|-
|438072 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438073 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438074 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438075 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438076 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438077 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438078 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438080 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438081 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438082 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438083 - ||  ||  || NEAT
|-
|438084 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438086 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438089 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438092 - ||  ||  || CSS
|-
|438093 - ||  ||  || CINEOS
|-
|438094 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438097 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438098 - ||  ||  || Sposetti, S.
|-
|438099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438100 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

438101-438200 

|-
|438101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438102 - ||  ||  || CSS
|-
|438103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438104 - ||  ||  || CSS
|-
|438105 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438107 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|438108 - ||  ||  || CSS
|-
|438109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438116 - ||  ||  || CSS
|-
|438117 - ||  ||  || NEAT
|-
|438118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438119 - ||  ||  || NEAT
|-
|438120 - ||  ||  || CINEOS
|-
|438121 - ||  ||  || NEAT
|-
|438122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438123 - ||  ||  || NEAT
|-
|438124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438125 - ||  ||  || CINEOS
|-
|438126 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438127 - ||  ||  || NEAT
|-
|438128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438131 - ||  ||  || NEAT
|-
|438132 - ||  ||  || NEAT
|-
|438133 - ||  ||  || NEAT
|-
|438134 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|438135 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438136 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438137 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438139 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438141 - ||  ||  || CSS
|-
|438142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438155 - ||  ||  || CSS
|-
|438156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438162 - ||  ||  || NEAT
|-
|438163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438164 - ||  ||  || CSS
|-
|438165 - ||  ||  || NEAT
|-
|438166 - ||  ||  || NEAT
|-
|438167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438171 - ||  ||  || NEAT
|-
|438172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438173 - ||  ||  || CSS
|-
|438174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438180 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438182 - ||  ||  || CSS
|-
|438183 - ||  ||  || NEAT
|-
|438184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438186 - ||  ||  || NEAT
|-
|438187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438188 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438193 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438196 - ||  ||  || CSS
|-
|438197 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438198 - ||  ||  || NEAT
|-
|438199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

438201-438300 

|-
|438201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438203 - ||  ||  || NEAT
|-
|438204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438205 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|438206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438209 - ||  ||  || NEAT
|-
|438210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438223 - ||  ||  || NEAT
|-
|438224 - ||  ||  || CSS
|-
|438225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438229 - ||  ||  || NEAT
|-
|438230 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438231 - ||  ||  || CSS
|-
|438232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438233 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|438234 - ||  ||  || CSS
|-
|438235 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|438236 - ||  ||  || CSS
|-
|438237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438242 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438244 - ||  ||  || CSS
|-
|438245 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438249 - ||  ||  || CINEOS
|-
|438250 - ||  ||  || CSS
|-
|438251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438252 - ||  ||  || CSS
|-
|438253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438256 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438257 - ||  ||  || CSS
|-
|438258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438262 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438263 - ||  ||  || NEAT
|-
|438264 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438266 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438268 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|438269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438270 - ||  ||  || CSS
|-
|438271 - ||  ||  || NEAT
|-
|438272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438282 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438284 - ||  ||  || CSS
|-
|438285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438290 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438294 - ||  ||  || CSS
|-
|438295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438300 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

438301-438400 

|-
|438301 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438313 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|438314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438315 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|438316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438317 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|438318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438319 - ||  ||  || NEAT
|-
|438320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438321 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|438322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438330 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438331 - ||  ||  || NEAT
|-
|438332 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|438333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438334 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|438335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438337 - ||  ||  || NEAT
|-
|438338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438339 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438340 - ||  ||  || Lin, H.-C., Ye, Q.-z.
|-
|438341 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438342 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438348 - ||  ||  || Masiero, J.
|-
|438349 - ||  ||  || Masiero, J.
|-
|438350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438351 - ||  ||  || CSS
|-
|438352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438353 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438354 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438369 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|438370 - ||  ||  || CSS
|-
|438371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438373 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438381 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|438382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438383 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438384 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438385 - ||  ||  || CSS
|-
|438386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438391 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438393 - ||  ||  || Endate, K.
|-
|438394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438396 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438399 - ||  ||  || NEAT
|-
|438400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

438401-438500 

|-
|438401 - ||  ||  || CSS
|-
|438402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438406 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438407 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|438408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438412 - ||  ||  || CSS
|-
|438413 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438418 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438421 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438423 - ||  ||  || OAM
|-
|438424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438426 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438428 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438431 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438432 - ||  ||  || Molnar, L. A.
|-
|438433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438439 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|438440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438442 - ||  ||  || CSS
|-
|438443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438447 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438448 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438449 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|438450 - ||  ||  || NEAT
|-
|438451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438452 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438458 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438464 - ||  ||  || CSS
|-
|438465 - ||  ||  || NEAT
|-
|438466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438470 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438471 - ||  ||  || CSS
|-
|438472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438474 - ||  ||  || CSS
|-
|438475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438477 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438478 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438486 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438494 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|438495 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|438496 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438497 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438498 - ||  ||  || Birtwhistle, P.
|-
|438499 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|438500 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

438501-438600 

|-
|438501 - ||  ||  || San Marcello
|-
|438502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438503 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|438504 - ||  ||  || CSS
|-
|438505 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438511 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438514 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438519 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438520 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438521 - ||  ||  || CSS
|-
|438522 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438523 Figalli ||  ||  || Farra d'Isonzo
|-
|438524 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|438525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438527 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438530 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438531 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438533 - ||  ||  || CSS
|-
|438534 - ||  ||  || CSS
|-
|438535 - ||  ||  || CSS
|-
|438536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438537 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438544 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438545 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438549 - ||  ||  || CSS
|-
|438550 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438553 - ||  ||  || CSS
|-
|438554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438562 - ||  ||  || CSS
|-
|438563 - ||  ||  || CSS
|-
|438564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438565 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438566 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|438567 - ||  ||  || CSS
|-
|438568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438570 - ||  ||  || Andrushivka
|-
|438571 - ||  ||  || Mahony, J.
|-
|438572 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
|438573 - ||  ||  || CSS
|-
|438574 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438578 - ||  ||  || CSS
|-
|438579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438584 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438587 - ||  ||  || CSS
|-
|438588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438598 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

438601-438700 

|-
|438601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438606 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|438607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438610 - ||  ||  || CSS
|-
|438611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438612 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438614 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|438615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438618 - ||  ||  || CSS
|-
|438619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438629 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438633 - ||  ||  || CSS
|-
|438634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438636 - ||  ||  || CSS
|-
|438637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438645 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438651 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438661 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|438662 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438666 - ||  ||  || CSS
|-
|438667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438685 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438692 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|438693 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|438694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438696 - ||  ||  || OAM
|-
|438697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

438701-438800 

|-
|438701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438706 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438707 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438711 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|438712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438714 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
|438715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438723 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|438724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438730 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438731 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438733 - ||  ||  || OAM
|-
|438734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438735 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438736 - ||  ||  || CSS
|-
|438737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438740 - ||  ||  || OAM
|-
|438741 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438742 - ||  ||  || CSS
|-
|438743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438748 - ||  ||  || CSS
|-
|438749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438762 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438763 - ||  ||  || CSS
|-
|438764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438768 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|438769 - ||  ||  || CSS
|-
|438770 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438778 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438779 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438780 - ||  ||  || Jarnac
|-
|438781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438782 - ||  ||  || CSS
|-
|438783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438785 - ||  ||  || CSS
|-
|438786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438788 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438790 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438791 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
|438792 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438798 - ||  ||  || Molnar, L. A.
|-
|438799 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438800 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

438801-438900 

|-
|438801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438802 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438806 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438812 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438814 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438823 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438825 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438826 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
|438827 - ||  ||  || CSS
|-
|438828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438829 Visena ||  ||  || Garrigos, A.
|-
|438830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438834 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438839 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438842 - ||  ||  || CSS
|-
|438843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438848 - ||  ||  || CSS
|-
|438849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438850 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438851 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|438852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438853 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438858 - ||  ||  || CSS
|-
|438859 - ||  ||  || CSS
|-
|438860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438867 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438869 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438871 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438874 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|438875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438881 - ||  ||  || ESA OGS
|-
|438882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438884 - ||  ||  || CSS
|-
|438885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438891 - ||  ||  || OAM
|-
|438892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438893 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438895 - ||  ||  || CSS
|-
|438896 - ||  ||  || CSS
|-
|438897 - ||  ||  || CSS
|-
|438898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438900 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

438901-439000 

|-
|438901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438908 - ||  ||  || OAM
|-
|438909 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438913 - ||  ||  || CSS
|-
|438914 - ||  ||  || WISE
|-
|438915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438916 - ||  ||  || WISE
|-
|438917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438920 - ||  ||  || CSS
|-
|438921 - ||  ||  || LINEAR
|-
|438922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438930 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|438931 - ||  ||  || WISE
|-
|438932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438935 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438937 - ||  ||  || WISE
|-
|438938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438940 - ||  ||  || WISE
|-
|438941 - ||  ||  || WISE
|-
|438942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438945 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438946 - ||  ||  || WISE
|-
|438947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438948 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438952 - ||  ||  || WISE
|-
|438953 - ||  ||  || CSS
|-
|438954 - ||  ||  || WISE
|-
|438955 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|438956 - ||  ||  || WISE
|-
|438957 - ||  ||  || WISE
|-
|438958 - ||  ||  || CSS
|-
|438959 - ||  ||  || WISE
|-
|438960 - ||  ||  || WISE
|-
|438961 - ||  ||  || CSS
|-
|438962 - ||  ||  || WISE
|-
|438963 - ||  ||  || WISE
|-
|438964 - ||  ||  || CSS
|-
|438965 - ||  ||  || CSS
|-
|438966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438967 - ||  ||  || WISE
|-
|438968 - ||  ||  || WISE
|-
|438969 - ||  ||  || WISE
|-
|438970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438971 - ||  ||  || WISE
|-
|438972 - ||  ||  || WISE
|-
|438973 Masci||  ||  || WISE
|-
|438974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438975 - ||  ||  || WISE
|-
|438976 - ||  ||  || WISE
|-
|438977 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438979 - ||  ||  || WISE
|-
|438980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438983 - ||  ||  || WISE
|-
|438984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|438993 - ||  ||  || LONEOS
|-
|438994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|438998 - ||  ||  || CSS
|-
|438999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439000 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0438001